Корабельный состав (воен.):
 Корабельный состав — плавсредства боевого и специального назначения, входящие в состав корабельного соединения, объединения или ВМФ.
 Корабельный состав — военнослужащие, получившие специальную подготовку для службы на кораблях или в штабах ВМФ.

Примечания